Ljudmila Ivanovna Tjernych (, ), född 13 juni 1935 i Sjuja, Ivanovo oblast, död 28 juli 2017, var en rysk-sovjetisk astronom.

Minor Planet Center listar henne som L. I. Chernykh och som upptäckare av 267 asteroider.

Hon gjorde flera av sina upptäckter tillsammans med sin make, den rysk-sovjetiske astronomen Nikolaj S. Tjernych. Hon upptäckte även asteroiden 4135 Svetlanov tillsammans med den sovjetiska astronomen Tamara M. Smirnova.

Asteroiden 2325 Chernykh är uppkallad efter makarna Tjernych.

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Se även 
Astronomiska upptäckter av LI Tjernych

Referenser 

Sovjetiska astronomer
Ryska astronomer
Födda 1935
Avlidna 2017
Kvinnor
Astronomer under 1900-talet